Port lotniczy Kuwejt